«Синя́во» () — остановочный пункт в Столбцовском районе Минской области. Железнодорожная платформа находится между станцией Столбцы и платформой Осиповщина, рядом с ответвлением магистрали , в пятистах метрах от деревни Гнилище и в километре — двух от деревни Вечиторово.

Ссылки 
 БЕЛОРУССКАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
 Расписание электропоездов
 Такие незнакомые дороги Беларуси

Остановочные пункты Барановичского отделения Белорусской железной дороги